Waltham peut faire référence à :

Horlogerie 
 Waltham Watch Company, une entreprise horlogère américaine née dans la ville de Waltham dans le Massachusetts et qui se perpétue en Suisse sous le nom de Waltham International, la marque associée étant Waltham.

Patronyme 
 J. Waltham , acteur américain.
 Tom Waltham (1899-1974), musicien britannique

Toponyme

Waltham, ville anglaise dans le Kent
 Waltham, village anglais du Lincolnshire
 Waltham Forest, circonscription du Grand Londres
 Waltham Abbey et Waltham Cross, lieu-dit et un village dans le comté d'Essex au Royaume-Uni

Waltham , localité du comté de Hancock dans le Maine
 Waltham, ville du comté de Middlesex dans le Massachusetts
 Waltham (Minnesota)
 Waltham (Vermont)

Waltham, municipalité canadienne de la région de l'Outaouais

Waltham: est une banlieue interne de  Christchurch, dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.